Louis von Monaco ist der Name folgender Personen:

 Louis I. von Monaco (1642–1701), Fürst von Monaco, siehe Louis I. (Monaco) 
 Louis II. von Monaco (1870–1949), Fürst von Monaco, siehe Louis II. (Monaco)